Ray Charles Sextet – album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 1960 roku.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Raya Charlesa
Albumy Atlantic Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1960